Niemcy:
 Rossin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Inne:
 Rossin – dawny włoski producent rowerów

Zobacz też:
 Rosin